Jaime (1974) — filme documentário português de António Reis e Margarida Cordeiro, 1974
 Jaime (1999) — filme português de drama de António-Pedro Vasconcelos, 1999

Desambiguações de cinema